Piasken ist ein deutscher Ortsname:
 Piasken, Kreis Graudenz, Westpreußen, seit 1945: Piaski (Grudziądz), Ort im Powiat Grudziądzki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Piasken (1927 bis 1945): Klein Rauschen, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Piaski (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Piasken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Piaski (Ruciane-Nida), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen